Правосла́вные пра́здники — общецерковные торжества в православии, посвящённые особому воспоминанию священных и чтимых событий, святых и икон Божией Матери. Дни их празднования относятся к годовым (неподвижный и подвижный) и седмичному богослужебным кругам общественного богослужения в Православной церкви.

В праздники Типикон предписывает совершать особое богослужение, обычно заканчивающееся Литургией. В строгом литургическом смысле, праздничными днями в христианстве можно полагать все дни, в которые Богослужебный устав прямо не запрещает совершения евхаристии (полной литургии), то есть кроме будничных дней Великого поста и среды и пятницы Сырной седмицы.

Согласно катехизису митрополита Филарета (Дроздова), православные христиане обязаны свято чтить свои важнейшие праздники: готовиться к ним постом, в дни праздников посещать храм, заниматься молитвой и чтением, вместо своих мирских дел помогать немощным и нуждающимся.

История 
 
Церковь рассматривает праздники как Божественное установление (, ).

В Новом Завете празднование субботы уступает свою славу дню воскресному. Правило 29-е Лаодикийского Собора (ок. 364) гласит:

Классификация 
 По важности воспоминаемых Церковью событий выделяется прежде всего Пасха — Воскресение Христово, затем следуют двунадесятые праздники, среди которых Господские праздники имеют статус выше, чем Богородичные праздники. Далее следуют великие недвунадесятые праздники (в Русской Православной Церкви — пять), за ними — средние и малые. Они различаются между собою торжественностью богослужения (Гл. 47‑я Типикона), причём Пасхальное богослужение значительно торжественнее служб всех прочих праздников. Торжество Воскресения Христова вспоминается и в каждый воскресный день (Неделю) — совершается всенощное бдение.

 По времени празднования праздники разделяются на подвижные (переходящие) и неподвижные (непереходящие).

 По месту празднования подразделяются на общие, одинаково торжественно отмечаемые во всех храмах, и местные. К последним относятся так называемые престольные (храмовые) праздники или праздники в честь местночтимых икон или святых. По особенностям богослужения престольные праздники принадлежат к разряду праздников средних (см. ниже), имеющих знак креста в полукруге. Указания о том, каким образом следует совершать службу храмовому празднику в соединении с другой в тот же день праздничной службой, содержатся в 58 главах Устава О храмѣхъ (в конце книги Типикон).

 По типу праздники также разделяются на Господские (в честь Спасителя), Богородичные и праздники святых (и соборов святых). Под святыми понимаются как люди (угодники Божии), так и ангелы.

Следующая таблица поясняет иерархию праздников в православном богослужении:

В зависимости от праздника меняется и цвет облачения, надеваемого на богослужении священнослужителями и церковнослужителями.

Пасха 
Пасха  — самый главный праздник; в каноне праздника Пасха называется «праздников праздник и торжество из торжеств». Перед Пасхой происходит самая напряжённая подготовка, и продолжается этот праздник дольше всех. Он переходящий, или подвижный, т.е., каждый год меняются дни его празднования.

Великие праздники 
Великими называются значимые праздники с торжественным богослужением. К ним относятся все двунадесятые праздники, а также некоторые другие (в Русской православной церкви — пять). В Типиконе, в Минеях и в Следованной Псалтири отмечаются знаком красного креста в круге .

Двунадесятые праздники 

Двунадесятые праздники могут быть Господскими (Владычными) и Богородичными.

В порядке их следования в течение церковного года, который начинается :
 непереходящие двунадесятые праздники:
 Рождество Пресвятой Богородицы —  (богородичный праздник);
 Воздвижение Креста Господня —  (господский праздник);
 Введение во храм Пресвятой Богородицы —  (богородичный праздник);
 Рождество Христово —  (господский праздник);
 Крещение Господне —  (господский праздник);
 Сретение Господне —  (богородичный праздник, с некоторыми богослужебными элементами господских праздников);
 Благовещение Пресвятой Богородицы —  (богородичный праздник);
 Преображение Господне —  (господский праздник);
 Успение Пресвятой Богородицы —  (богородичный праздник);
 переходящие двунадесятые праздники:
 Вход Господень в Иерусалим — Неделя 6-я Великого поста, ваий; воскресенье перед Пасхой (господский праздник);
 Вознесение Господне — четверг 6-й седмицы по Пасхе; 40-й день после Пасхи (господский праздник);
 День Святой Троицы — Неделя 8-я по Пасхе; 50-й день после Пасхи (господский праздник).

Современный русский Типикон не определяет явно переходящие двунадесятые праздники как великие.

Недвунадесятые великие праздники 
Кроме двунадесятых праздников, к великим относятся:
 Покров Пресвятой Богородицы (в Русской церкви) — ;
 Обрезание Господне и память свт. Василия Великого — ;
 Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи) — ;
 День святых первоверховных апостолов Петра и Павла — ;
 Усекновение главы Иоанна Предтечи — .

Кроме того, в дониконовских (и в современных старообрядческих) уставах к великим праздникам относились также дни памяти апостола Иоанна Богослова (26 сентября, 8 мая), преподобного Сергия Радонежского (25 сентября) и все переходящие двунадесятые праздники.

Богослужебные особенности великих праздников 

Устав службы Господских и Богородичных двунадесятых праздников несколько различается. Так, например, воскресная служба полностью отменяется, если в воскресный день случается Господский двунадесятый праздник. Если же случается Богородичный двунадесятый, соответствующие службы (праздника и воскресная) соединяются, причём приоритет отдаётся воскресной службе.

Великие праздники в честь святых не имеют прибавления канона Божией Матери к канонам святых на утрене, в отличие от средних праздников.

Пасха, двунадесятые праздники и некоторые другие (например, Преполовение) имеют предпразднство, попразднство и отдание.
 Предпра́зднство — это богослужебный период подготовления верующих к встрече праздника. Поэтому в богослужение вместе с молитвословиями дня и святых, поминаемых в этот день, включаются и молитвословия предстоящего праздника. Двунадесятые праздники имеют 1 день предпразднства, за исключением Рождества Христова (имеющего 5 предпразднственных дней), Богоявления (4 предпразднственных дня), а также Входа Господня в Иерусалим, Вознесения Господня и Дня Святой Троицы, не имеющих предпразднства. У Пасхи определённого предпразднства также нет. Один день предпразднства имеет недвунадесятый малый праздник Происхождение честных древ Животворящего Креста.

 Попра́зднство — это богослужебный период продолжения воспоминания великого праздника после дня самого праздника. Церковь прославляет в течение этих дней само событие и его участников. Чаще всего попразднство продолжается неделю. Зависит оно от приближения одного праздника к другому или к дням поста. Попразднство Пасхи продолжается 40 дней.
 Отда́ние праздника — это последний день попразднства. Он характеризуется большей торжественностью богослужения, чем во все остальные дни, но меньшей, чем в сам день праздника. Молитвословия на богослужении во многом повторяют первый день праздника.

У великих недвунадесятых праздников в Типиконе нет обозначенных предпразднств, попразднств и отданий, хотя на следующие дни после праздников Рождества Предтечи и Усекновения его честной главы приводятся службы Предтече, а на следующий день после Дня Петра и Павла празднуется Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.

См. также Таблица дней предпразднства и попразднства двунадесятых праздников.

Средние праздники 
Средние праздники установлены в честь нерукотворного образа Иисуса Христа, икон Божией Матери, Небесных Сил бесплотных (ангелов) и святых. Могут быть бденными   (со всенощным бдением), более торжественными, и полиелейными  (с полиелеем). Их количество точно не определено. Согласно Типикону (Уставу), средние праздники со всенощным бдением (в некоторых случаях бдение по желанию настоятеля) совершаются в честь:
 апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
 святителя Иоанна Златоуста;
 трёх святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста;
 равноапостольных Кирилла и Мефодия;
 равноапостольного князя Владимира;
 преподобного Саввы Освященного (по желанию настоятеля); 
 святителя Николая Мирликийского (по желанию настоятеля);
 преподобного Антония Великого (по желанию настоятеля); 
 преподобного Евфимия Великого (по желанию настоятеля);
 великомученика Георгия Победоносца (по желанию настоятеля);
 перенесения из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа (по желанию настоятеля).

К средним праздникам со бдением также относятся праздники храмовые (престольные праздники) и в честь святых, чьи мощи находятся в храме. Согласно Уставу, также по желанию настоятеля всенощное бдение может совершаться в честь Димитрия Солунского, Собора Архангела Михаила, святителя Григория Богослова, пророка Илии.

Малые праздники 
 Имеющие Великое славословие — 
 Шестеричная служба — 
 Вседневная служба святым, не имеющим праздничного знака.

В православной церкви фактически в каждый день есть несколько малых праздников: в каждый день года чествуется больше или меньше прославленных Церковью святых, и каждый день недели отмечен малым праздником.

Праздники преимущественно Русской православной церкви 
Большинство праздников Русской православной церкви общие с другими поместными православными церквами-сёстрами, но есть и особенные, например, Покров Пресвятой Богородицы, Всемилостивый Спас, Положение Ризы Господней, многочисленные праздники соборной памяти общерусских святых и местночтимых святых, в Земле Российской просиявших.

Особенности в синодальный период 
В Православной российской церкви в календарь ежегодных торжеств (вплоть до падения монархии 2 марта 1917 года) заносились следующие виды особых праздников:

 Царские дни, которые подразделялись на:
 Высокоторжественные — дни восшествия на престол, венчания на царство и пр. Императора, Императрицы, Наследника, в которые накануне полагалось бдение тем святым, память которых случалась в соответствующий день, а в сам день праздника по окончании литургии — молебен со звоном;
 Торжественные — дни рождения и тезоименитств прочих Особ Царствующего Дома;

 Кавалерские дни — дни памяти святых, имя которых носил тот или иной кавалерский орден, по юлианскому календарю: 3 февраля, 30 августа, 22 сентября, 8, 24, 26 и 30 ноября;

 Викториальные — в ознаменование побед или заключения мира, например, 27 июня — в память о победе «под Полтавою» в 1709 году.

Кроме того, до 10 мая 1904 года законом запрещалось производство публичных работ в воскресные, праздничные и торжественные дни, причём ряд ограничений в отношении общественных развлечений и увеселений действовал и позднее.

См. также 
 Православный календарь
 Непереходящие праздники
 Переходящие праздники
 Господские праздники
 Богородичные праздники

Примечания

Литература

Ссылки 
 Православный календарь. 
 Годичный круг церковных праздников. 
 Православный календарь.  на сайте Свято-Троицкого прихода в Балтиморе
 Великие двунадесятые праздники.  на сайте Православный поклонник на Святой земле. 

Литургика
Православное богослужение
Списки праздников